Ferdinando – nome proprio di persona italiano maschile
Ferdinando – satellite naturale di Urano
Ferdinando – commedia teatrale di Annibale Ruccello
Ferdinando – serie a fumetti di Mik

Pagine correlate
Ferdinand
Fernando
Hernando